Il doppio maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Łukasz Kubot e Oliver Marach erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Santiago González e Máximo González.

Victor Hănescu e Horia Tecău hanno battuto in finale Marcelo Melo e Bruno Soares 6–1, 6–3.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti di finale)

  Mark Knowles /  Michal Mertiňák (primo turno)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2011